Starosillja (ukrainisch ; russische Entsprechung Staroselje/Староселье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Starosillja (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Starosillja (Sarata)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Starosillja (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Starosillja (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche, siehe Starosillja (Horodyschtsche)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja, siehe Starosillja (Horodnja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Starosillja (Iwanytschi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Starosillja (Manewytschi)